Miejscowości w USA:
 Owosso – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
Gminy w USA:
 Owosso (ang. Owosso Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee